Хмелевицкий район — административно-территориальная единица в составе Нижегородского края и Горьковской области, существовавшая в 1929—1931 и 1944—1957 годах. Центр — село Хмелевицы.

Хмелевицкий район был образован в июле 1929 года в составе Шарьинского округа Нижегородского края.

В состав района вошли следующие территории бывшего Ветлужского уезда:
 из Какшинской волости: Новошоринский с/с
 из Новоуспенской волости: Андриановский, Большешироковский, Малошироковский с/с
 из Хмелевицкой волости: Большеломовский, Большесвечанский, Верховский, Лужайский, Макаровский, Малополдневский, Хмелевицкий с/с.

30 июля 1930 года в связи с ликвидацией окружной системы в СССР Хмелевицкий район перешёл в прямое подчинение Нижегородского края.

В январе 1931 года Хмелевицкий район был упразднён, а его территория передана в Шахунский район.

В ноябре 1944 года Хмелевицкий район был восстановлен в составе Горьковской области. К нему отошли Андриановский, Большесвечанский, Верховский, Новошоринский, Поломский, Хмелевицкий с/с, а также Вахтанский и Сявский п/с Шахунского района.

В марте 1946 года были образованы Большемузинский (из части Хмелевицкого), Красногорский (из частей Хмелевицкого и Большесвечанского) и Разумовский (из частей Верховского) с/с.

В июне 1954 года Большемузинский и Красногорский с/с были присоединены к Хмелевицкому с/с, а Разумовский — к Верховскому.

В ноябре 1957 года Хмелевицкий район был упразднен, а его территория передана в Шахунский район.

Литература 
 

Упразднённые районы Нижегородской области